L'abocament d'aigua procedent dels sistemes de refrigeració i de les centrals nuclears o d'indústries, a una temperatura superior a la normal (contaminació tèrmica), provoca la disminució de la quantitat d'oxigen de l'aigua. A conseqüència d'això, en aquestes aigües hi disminueix la presència d'éssers vius. La pèrdua de l'oxigen dissolt a l'aigua també es produeix en el procés d'eutrofització.

Contaminació de l'aigua